Hey Joe (rockstandaard), een rockstandaard die is opgenomen door honderden artiesten, waaronder door Jimi Hendrix, The Byrds, enz.
 Hey Joe (Pussycat) (1978), een single van Pussycat, geschreven door Werner Theunissen
 Hey Joe (BZN) (1979), een nummer van BZN van het album Summer Fantasy, geschreven door Th. Tol/J. Tuijp/C. Tol
 Hey Joe (Carl Smith) (1953), een lied van Carl Smith, bekende cover van Frankie Laine, geschreven door Boudleaux Bryant
 Hey Joe (Blitzen Trapper) (2012), een lied van Blitzen Trapper